Ук — літера кирилиці

Топонім

Гідроніми 
Ук — назва кількох річок у Росії:
 Ук — річка в Башкортостані і Челябінській області, притока Сіму.
 Ук — річка в Тюменській області, притока Тоболу.
 Ук — річка в Омській області, притока Великого Айову
 Ук — річка в Якутії, притока Хачимару

Населені пункти 
Ук — назва кількох населених пунктів у Росії:
  — селище міського типу в Іркутській області.
 Ук — селище в Челябінській області.

Див. також 
 Укк — муніципалітет у Франції